Il singolare del torneo di tennis Maybelline Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Andrea Jaeger (finale)
 Dianne Fromholtz (primo turno)

 Pam Shriver (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Regina Maršíková (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1980